Marlton – una census-designated place (CDP) della Contea di Prince George's, Maryland, Stati Uniti d'America
 Marlton – un'unincorporated communities e census-designated place (CDP) della Contea di Burlington, New Jersey, Stati Uniti d'America